Speak of the Devil è un'espressione della lingua inglese corrispondente all'italiano "Parli del diavolo... e spuntano le corna".

Può inoltre riferirsi a:

Cinema e televisione
Speak of the Devil – film del 1991
Speak of the Devil – film TV del 2009

Letteratura 
 Speak of the Devil: 14 Tales of Crimes and Their Punishments – raccolta di Joe Gores del 1999

Musica 
 Speak of the Devil – album di Ozzy Osbourne del 1982
 Speak of the Devil – album di John Abercrombie del 1993
 Speak of the Devil – album di Chris Isaak del 1998